Shore Lake (engl. für „Ufersee“) ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Shore Lake (Manitoba)
 Shore Lake (Ontario)
 Shore Lake (Saskatchewan)

Siehe auch:
 Lake Shore